Chautemps est un nom propre français qui peut faire faire référence à :

Patronyme 

 Alphonse Chautemps (1860-1944), homme politique et sénateur français,
 Émile Chautemps (1850-1918), frère du précédent, homme politique et ministre français, père de  :
 Camille Chautemps (1885-1963), homme politique et président du Conseil français, ancien maire de Tours
 Félix Chautemps (1877-1915), homme politique français, député de Savoie
 Jean-Louis Chautemps (1931-2022), saxophoniste de jazz français

Toponyme 
 Square Émile-Chautemps, square du  de Paris

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français